The Boss может означать:

Музыка 
 The Boss — южнокорейская музыкальная группа.

Альбомы 
 The Boss — альбом Джимми Смита 1968 года.
 The Boss — альбом Дайаны Росс 1979 года.
 The Boss — альбом Тимати 2009 года.

Песни 
 «The Boss» — песня Дайаны Росс 1979 года.
 «The Boss» — песня Рика Росса 2008 года.